Espadachín puede referirse a:

 Espadachín, persona que practica la esgrima.
 Espadachín, personaje de cómic de Marvel Comics.

Hombre que maneja bien la espada